Heidgraben ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Heidgraben, Gemeinde im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein

Gewässer:
 Heidgraben (Langenbach), rechter Oberlauf des Langengrabens (über deren rechten Teilungslauf Beigraben zur Milz bei Irmelshausen) bis nahe Rothausen, beide Orte in der Gemeinde Höchheim, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Heidgraben (Markgrafengraben), rechter Zufluss des Markgrafengrabens (zum Dennenloher See) gegenüber Großlellenfeld, Markt Arberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Heidgraben (Pinnau) – zwei Zuflüsse der Pinnau im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein; flussabwärts:
 Heidgraben (Pinnau, Uetersen), rechter Zufluss in Uetersen
 Heidgraben (Pinnau, Moorrege), linker Zufluss bei Moorrege
 Heidgraben (Wern), rechter Zufluss der Wern vor Pfersdorf, Gemeinde Poppenhausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Haidgraben
 Heidbach